Europees kampioenschap hockey mannen
 Europees kampioenschap hockey vrouwen